Атанасіос Евтаксіас — грецький політик, прем'єр-міністр Греції.
 Ламброс Евтаксіас — племінник Атанасіоса, колекціонер, один із засновників Музею міста Афін.

Грецькі прізвища